szati, buddhista fogalom, jelentése tudatosság
 Szati, hindu istennő
 szati, özvegyasszonyok megégetése férjük halála után